Gracillaria ist eine Lebewesengattung
 aus der Gruppe der Rotalgen, siehe Gracillaria (Algen)
 aus der Familie der Miniermotten, siehe Gracillaria (Schmetterling)